

Personnalités 

 François Delsarte (1811-1871), chanteur, pédagogue et théoricien français de la danse et du mouvement ;
 Jean Delsarte (1903-1968), mathématicien français, cofondateur du groupe Bourbaki ;
 Léon Delsarte (1893-1963), gymnaste artistique français ;
  (1944-2020), artiste peintre et illustrateur américain ;
 Yves Delsarte (1929-2019), joueur belge de basket-ball.